Osoby:
 Max Prütz – niemiecki pisarz
 Siegfried Prütz – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Prutz